

Cinema 
 Counterfeit – film del 1919 diretto da George Fitzmaurice
 Falsari alla sbarra (Counterfeit) – film del 1936 diretto da Erle C. Kenton

Musica 
 Counterfeit e.p. – EP di Martin Gore del 1989
 Counterfeit – singolo dei Limp Bizkit del 1997, dall'album Three Dollar Bill, Yall$
 Counterfeit – album di Hans-Joachim Roedelius del 2003
 Counterfeit – gruppo musicale britannico